Gernrode peut désigner :

 Gernrode, une ancienne ville allemande intégrée en 2011 à la ville de Quedlinbourg dans l'Arrondissement de Harz en Saxe-Anhalt ;
 Gernrode, une commune allemande de l'arrondissement d'Eichsfeld en Thuringe.

Gernrode peut aussi faire référence à l'église de l'ancienne abbaye allemande Saint-Syriaque de Gernrode, ayant existé de 959 jusqu'au .

Homonymie de toponyme